bł. Alan z La Roche (ok. 1428–1475) – dominikanin
 bł. Alan de Solminhac (1593–1659) – francuski kanonik regularny, biskup Cahors